Csehország
 Žilina, település a Kladnói járásban
 Žilina, Nový Jičín településrésze a Nový Jičín-i járásban
 Szlovákia
 Zsolna (szlovákul Žilina), város, a Zsolnai kerület és a Zsolnai járás székhelye